Arthur Nash ist der Name folgender Personen:

 Arthur Nash (1870–1927), US-amerikanischer Unternehmer 
 Arthur Nash (1871–1969), US-amerikanischer Architekt
 Arthur Nash (1914–2000), kanadischer Eishockeyspieler